1200 steht für:
 das Jahr 1200
 Mazda 1200, japanisches Automobil
 Škoda 1200, tschechoslowakisches Automobil

Siehe auch: